Serralada Bitterroot, massís que recorre la frontera entre Montana i Idaho, contrafort de les Muntanyes Rocoses  
 muntanyes Bitterroot,  
 riu Bitterroot, 
 Bosc Nacional Bitterroot, àrea protegida gestionada pel Servei Forestal dels Estats Units que se situa
 Bitterroot salish, grup de natius americans parlants de salish, grup i una de tres tribus que conformen les Tribus Confederades Salish i Kootenai de Montana